Lázár Erika (1936) szülész-nőgyógyász orvos
 Lázár Erika (?) színész, énekes, szinkronszínész